El nombre común de la planta Medicago sativa.
El nombre común de la planta Medicago polymorpha.
El nombre común de la planta Capparis s. pinosa.